Майкл Хейз (; 16 октября 1980, Кле-Элум) — американский боец смешанного стиля, представитель тяжёлой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2007 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как Bellator, Strikeforce, Fight Nights, WSOF, Palace FC, KSW, KOTC, владел титулом чемпиона Cage Warriors в тяжёлом весе.

Биография 
Майк Хейз родился 16 октября 1980 года в городе Кле-Элум, штат Вашингтон.

Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в 2007 году, своего первого соперника победил техническим нокаутом во втором раунде. Первое время дрался преимущественно в местных вашингтонских промошенах, помимо это отметился выступлениями в таких крупных американских организациях как Strikeforce и Palace Fighting Championship, где тоже одержал победы. Первое в профессиональной карьере поражение потерпел в марте 2009 года единогласным решением судей от бразильца Мариу Миранды, за ним последовали и другие проигрыши, а также ничья в поединке с соотечественником Девином Коулом. С этого момента начал сотрудничать с организацией Rumble on the Ridge, победил на многих её турнирах, в частности нокаутировал бразильского бойца Фабиану Шернера.

Имея в послужном списке одиннадцать побед и только три поражения, в 2010 году Хейз привлёк к себе внимание крупной американской организации Bellator и дебютировал здесь с победы единогласным решением судей над Стивеном Бэнксом. Принял участие в третьем сезоне гран-при тяжеловесов, но уже на стадии четвертьфиналов раздельным решением проиграл Алексею Олейнику. Позже пытался выиграть гран-при тяжеловесов пятого сезона Bellator, но вновь выбыл из борьбы в четвертьфинале — на сей раз его остановил британец Нил Гроув.

В 2012 году Майк Хейз добился успеха в европейском промоушене Cage Warriors Fighting Championship — завоевал здесь титул чемпиона в тяжёлой весовой категории, однако уже во время первой защиты лишился чемпионского пояса. Кроме того, провёл два боя в Москве на турнирах серии «Битва под Москвой» российского промоушена Fight Nights, уступил единогласным судейским решением белорусу Андрею Орловскому и россиянину Руслану Магомедову. Впоследствии чаще проигрывал, дрался на турнирах таких организаций как KSW, King of the Cage, World Series of Fighting. В ноябре 2013 года выиграл техническим нокаутом у знаменитого американского бойца Джеффа Монсона. В июне 2015 года свёл к ничьей поединок с представителем Южной Африки Тревором Прэнгли.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Поражение
| align=center| 20-12-2
| Тони Лопес
| Единогласное решение
| KOTC: Provoked
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Линкольн-Сити, США
|
|-
| Победа
| align=center| 20-11-2
| Джемелл Джонс
| Раздельное решение
| KOTC: Battle Zone
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Уорли, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 19-11-2
| Джош Коупленд
| Единогласное решение
| WSOF 29
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Грили, США
|
|-
| Ничья
| align=center| 19-10-2
| Тревор Прэнгли
| Ничья
| KOTC: Awakening
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Уорли, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 19-10-1
| Джош Квин
| Единогласное решение
| KOTC: Short Fuse
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Уорли, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 19-9-1
| Вёрджил Цвиккер
| KO (удар рукой)
| KSW 25
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:12
| Вроцлав, Польша
|
|-
| Победа
| align=center| 19-8-1
| Джефф Монсон
| TKO (удары)
| Cage Warrior Combat 9
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:21
| Кент, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 18-8-1
| Диджей Линдерман
| Единогласное решение
| War MMA 1
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Стоктон, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 18-7-1
| Руслан Магомедов
| Единогласное решение
| Fight Nights: Битва под Москвой 10
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Москва, Россия
|
|-
| Поражение
| align=center| 18-6-1
| Андрей Орловский
| Единогласное решение
| Fight Nights: Битва под Москвой 9
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Москва, Россия
|
|-
| Поражение
| align=center| 18-5-1
| Диджей Линдерман
| Единогласное решение
| CWFC 47
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Дублин, Ирландия
| <small>Лишился титула чемпиона CWFC в тяжёлом весе.
|-
| Победа
| align=center| 18-4-1
| Андреас Краниотакес
| Сдача (кимура)
| CWFC: Fight Night 4
| 
| align=center| 3
| align=center| 4:20
| Дубай, ОАЭ
| <small>Выиграл вакантный титул CWFC в тяжёлом весе.
|-
| Победа
| align=center| 17-4-1
| Нил Гроув
| Раздельное решение
| Bellator 52
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лейк-Чарльз, США
| <small>Четвертьфинал гран-при 5 сезона тяжеловесов.
|-
| Победа
| align=center| 16-4-1
| Тони Кинг
| Сдача (удушение сзади)
| Cage Warrior Combat: The Fight Factory
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:32
| Мэрисвилл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 15-4-1
| Мэтт Ковач
| Сдача (удушение сзади)
| ROTR 16
| 
| align=center| 3
| align=center| 4:23
| Сноквалми, США
|
|-
| Победа
| align=center| 14-4-1
| Джош Беннетт
| TKO (остановлен врачом)
| ROTR 15: Vindication
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:37
| Сноквалми, США
|
|-
| Победа
| align=center| 13-4-1
| Мэтт Уокер
| Сдача (удушение сзади)
| ROTR 14: Defiance
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:37
| Сноквалми, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 12-4-1
| Алексей Олейник
| Раздельное решение
| Bellator 26
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Канзас-Сити, США
| <small>Четвертьфинал гран-при 3 сезона тяжеловесов.
|-
| Победа
| align=center| 12-3-1
| Стивен Бэнкс
| Единогласное решение
| Bellator 21
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Холливуд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 11-3-1
| Дэниел Стюарт
| Единогласное решение
| ROTR 7: Regeneration
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сноквалми, США
|
|-
| Победа
| align=center| 10-3-1
| Фабиану Шернер
| KO (удар рукой)
| ROTR 6: Final Countdown
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:50
| Сноквалми, США
|
|-
| Победа
| align=center| 9-3-1
| Джош Квин
| KO (удар рукой)
| SF 26: Domination
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:53
| Гранд-Ронд, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 8-3-1
| Девин Коул
| Единогласное решение
| ROTR 4
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:00
| Сноквалми, США
|
|-
| Победа
| align=center| 8-2-1
| Дэниел Круг
| TKO (удары руками)
| CageSport 6
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:00
| Такома, США
|
|-
| Ничья
| align=center| 7-2-1
| Девин Коул
| Ничья
| Fight Night: Bikes & Brawls
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Каньонвилл, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 7-2
| Диджей Линдерман
| Единогласное решение
| Alliance: The Uprising
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Кент, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 7-1
| Мариу Миранда
| Единогласное решение
| Carnage at the Creek 5
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Шелтон, США
|
|-
| Победа
| align=center| 7-0
| Рик Чик
| Сдача (удары руками)
| PFC: Best of Both Worlds
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:01
| Лемор, США
|
|-
| Победа
| align=center| 6-0
| Джеремиа Констант
| TKO (травма)
| CageSport MMA
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:52
| Такома, США
|
|-
| Победа
| align=center| 5-0
| Джош Беннетт
| Сдача (удушение сзади)
| CageSport MMA
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:01
| Такома, США
|
|-
| Победа
| align=center| 4-0
| Кайл Кини
| Единогласное решение
| CS: Freedom Fights
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Такома, США
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Мэтт Ковач
| Единогласное решение
| Strikeforce: At The Dome
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Такома, США
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Райан Хиллс
| Сдача (удушение сзади)
| GF: A New Beginning for an Ancient Art
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:06
| Киркленд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Иэн Аллен
| TKO (удары руками)
| RSU: Black Eye Invitational 6
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:00
| Белвью, США
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств США